Albert Thomas se poate referi la:
 Albert Ernest Thomas (1872-1923), politician australian
 Albert Thomas (ministru) (1878-1932), politician socialist francez, ministru al armamentului în Primul Război Mondial
 Albert Thomas (cricket) (1893-1965), jucător galez de cricket
 Albert Richard Thomas (1898-1966), politician american
 Albert Reuben Edward Thomas (1908-1983), episcop romano-catolic australian
 Albie Thomas (1935-2013), atlet australian
 Albert Rudolf Thomas (n. 1938), arbitru de fotbal din Țările de Jos

Pagini de dezambiguizare referitoare la persoane